877 Вальки́рия (877 Walküre) — астероид главного астероидного пояса. Открыт 13 сентября 1915 г. российским (советским) астрономом Григорием Неуйминым в Симеизской обсерватории, в Крыму. Название астероида происходит от одноимённой оперы Рихарда Вагнера ().

Валькирия не пересекает орбиту Земли, и делает полный оборот вокруг Солнца за 3,92 Юлианских лет.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 Орбитальные и физические параметры малых тел (NASA Jet Propulsion Laboratory).
 Dictionary of minor planet names. Lutz D. Schmadel, International Astronomical Union.

Астероиды, открытые Григорием Неуйминым
Астероиды диаметром от 2 до 40 км